Фукуяма () — японське прізвище і топонім.

Відомі носії прізвища 
 Фукуяма Френсіс (1952) — впливовий американський філософ, політичний економіст і публіцист японського походження.
 Фукуяма Дзюн (1978) — японський сейю.
 Фукуяма Масахару — японський музикант.

Адміністративні одиниці 
 Фукуяма (福山市) — місто у префектурі Хіросіма, Японія.
 Фукуяма (福山町) — містечко у префектурі Каґошіма, Японія. З 2005 року є складовою частиною міста Кірішіма.

Гори 
 Фукуяма — гора у префектурі Окаяма, Японія.